Anathema — banda inglesa
Anathema (peça de teatro)

 Desambiguações de música